Patrick Lebeau, kanadski hokejist; * 17. marec 1970, Saint-Jérôme, Québec, Kanada.

Kariera
Lebeau je bil po dveh zelo učinkovitih sezonah v nižji QMJHL ligi izbran na NHL naboru leta 1989 v osmem krogu pod številko 167. Izbralo ga je moštvo Montreal Canadiens. V NHL ligi je sicer odigral le 11 tekem za tri klube - Montreal Canadiens, Calgary Flames in Pittsburgh Penguins. Razlog za tako malo odigranih tekem v ligi verjetno tiči v njegovi majhni konstituciji - Lebeau je visok 1,78 m in tehta 84 kg. 

Lebeau se je zato preselil v evropske lige, kjer je stalno presegal povprečje ene točke na tekmo. 7 tekem je igral v švicarski Nationalligi in 6 sezon v nemški DEL ligi. Moštva, za katere je igral, so: Zürich SC Lions, HC La Chaux-de-Fonds, HC Ambrì-Piotta in GC Küsnacht Lions. 

V nemški ligi je vseh 6 sezon preigral v moštvu Frankfurt Lions, 1 sezono je klub igral tudi v Evropskem pokalu prvakov. 7. avgusta 2007 je enostransko prekinil pogodbo s Frankfurt Lionsi, ki je veljala do konca naslednje sezone. Razlog temu je bilo povabilo NHL moštva Philadelphia Flyers za udeležbo na njihovem trening kampu. Kakorkoli, njegovo igro v NHL ligi je zaustavil medicinski pregled. Lebeau si je zato vzel eno sezono prosto.

Za sezono 2008/09 je bil Lebeau napovedan v moštvu EV Duisburg, a je bila pogodba tik pred začetkom sezone razdrta. Lebeau je po besedah vodstva kluba sam določal napadalne trojke in kritiziral taktično pripravljenost in sposobnost igralcev. Tako je sledila selitev na Dunaj k moštvu Vienna Capitals. Že prvo sezono je odlično igral, po rednem delu je bil z naskokom najučinkovitejši igralec lige.

Naslovi
Prvak DEL lige, 1996
Najboljši strelec Kontinentalnega pokala, 1999
UBS Ključni igralec Nationallige A, 2000
Prvak DEL lige, 2004
Najboljši strelec DEL lige, 2003/04
Največ podaj DEL lige, 2003/04
Hockey News nagrada za najboljšega krilnega igralca DEL lige, 2004
Hockey News nagrada za MVP lige, 2004
Udeležba na DEL All-Star tekmi, 2004
Najboljši strelec DEL lige, 2004/05
Največ podaj DEL lige, 2004/05
Največ golov DEL lige, 2004/05
Hockey News nagrada za najboljšega krilnega igralca DEL lige, 2005
Hockey News nagrada za MVP lige, 2005
Udeležba na DEL All-Star tekmi, 2005
Udeležba na DEL All-Star tekmi, 2006

Pregled kariere

|-
| Shawinigan Cataractes
| QMJHL
| 86/87
|
| 66
| 26
| 52
| 78
|
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Shawinigan Cataractes
| QMJHL
| 87/88
|
| 53
| 43
| 56
| 99
|
| 116
|
| 11
| 3
| 9
| 12
| 
| 16
|-
| St. Jean Beavers
| QMJHL
| 88/89
|
| 66
| 62
| 87
| 149
|
| 89
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Jean Beavers
| QMJHL
| 89/90
|
| 72
| 68
| 106
| 174
|
| 109
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|-
| Victoriaville Tigres
| QMJHL
| 89/90
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 16
| 7
| 15
| 22
|
| 12
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 90/91
|
| 69
| 50
| 51
| 101
| 
| 32
|
| 9 
| 4 
| 7 
| 11 
|
| 8 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 90/91
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| International ?
| 91/92
|
| 7
| 4
| 2
| 6
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 91/92
|
| 55
| 33
| 38
| 71
| 
| 48
|
| 7
| 4
| 5
| 9
|
| 10
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Salt Lake City Golden Eagles
| IHL
| 92/93
|
| 75
| 40
| 60
| 100
| 
| 65
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 92/93
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Cincinnati Cyclones
| IHL
| 93/94
|
| 74
| 47
| 42
| 89
| 
| 90
|
| 11
| 4
| 8
| 12
|
| 14
|-
| Zürich SC Lions
| Narodna liga A
| 94/95
|
| 36
| 27
| 25
| 52
| 
| 22
|
| 5
| 4
| 6
| 10
| 
| 6
|-
| DEG Metro Stars
| DEL
| 95/96
|
| 19
| 12
| 8
| 20
| 
| 18
|
| 13
| 11
| 7
| 18
|
| 14
|-
| Zürich SC Lions
| Narodna liga A
| 95/96
|
| 11
| 6
| 8
| 14
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Zürich SC Lions
| Narodna liga A
| 96/97
|
| 38
| 27
| 19
| 46
| 
| 26
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
| 25
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Narodna liga A
| 97/98
|
| 40
| 17
| 45
| 62
| -6
| 32
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Narodna liga B
| 97/98
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 12
| 6
| 12
| 18
|
| 44
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 98/99
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Narodna liga A
| 99/00
|
| 44
| 25
| 38
| 63
|
| 32
|
| 9 
| 5 
| 5 
| 10 
|
| 8 
|-
| Zürich SC Lions
| Narodna liga A
| 00/01
|
| 22
| 9
| 10
| 19
| +11
| 31
|
| 13
| 4
| 4
| 8
| +9
| 4
|-
| GC Küsnacht Lions
| Narodna liga B
| 00/01
|
| 3
| 1
| 4
| 5
| 
| 2
|
| 8
| 9
| 12
| 21
| +9
| 12
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Narodna liga B
| 01/02
|
| 5
| 3
| 15
| 18
| 
| 2
|
| 5
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|-
| Frankfurt Lions
| DEL
| 02/03
|
| 31
| 22
| 15
| 37
| +6
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Frankfurt Lions
| DEL - runda za obstanek
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Frankfurt Lions
| DEL
| 03/04
|
| 51
| 23
| 46
| 69
| +18
| 46
|
| 15 
| 8 
| 6 
| 14 
| +1 
| 8
|-
| Frankfurt Lions
| DEL
| 04/05
|
| 52
| 29
| 65
| 94
| +30
| 44
|
| 11 
| 4 
| 5 
| 9 
| -2 
| 4
|-
| Frankfurt Lions
| Evropski pokal prvakov
| 04/05
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| -2
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Frankfurt Lions
| DEL
| 05/06
|
| 39
| 13
| 33
| 46
| +1
| 47
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Frankfurt Lions
| DEL
| 06/07
|
| 33
| 11
| 24
| 35
| -5
| 36
|
| 5 
| 1 
| 2 
| 3 
| 0 
| 10
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 52
| 30
| 52
| 82
| 
| 54
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| 
| 0
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 37
| 14
| 36
| 50
| 
| 18
|
| 12
| 5
| 17
| 22
| 
| 8
|-
| Sherbrooke Saint-François
| LNAH
| 10/11
|
| 2
| 0
| 3
| 3
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1074
| bgcolor="#7FFF00" |647
| bgcolor="#7FFF00" |944
| bgcolor="#7FFF00" |1591
| bgcolor="#7FFF00" |+52
| bgcolor="#7FFF00" |1077
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |167
| bgcolor="#7FFF00" |81
| bgcolor="#7FFF00" |118
| bgcolor="#7FFF00" |199
| bgcolor="#7FFF00" |+8
| bgcolor="#7FFF00" |205
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Kanado
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Shawinigan Cataractes
Hokejisti St. Jean Beavers
Hokejisti Victoriaville Tigres
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Cincinnati Cyclones
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti HC La Chaux-de-Fonds
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti GC Küsnacht Lions
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti Sherbrooke Saint-François